Slovo Chantilly má následující významy:

 Chantilly – francouzské město v departmentu Oise
 Kanton Chantilly – francouzský kanton v departmentu Oise
 Chantilly (krajka) –  paličkovaná krajka z černé hedvábné příze
 Château de Chantilly – zámek v Chantilly